No Brasil, Muamba é uma gíria muito usada para designar itens de contrabando. A palavra tem origem do idioma quimbundo, uma língua africana falada no noroeste de Angola, incluindo a Província de Luanda. 
 
Muambeiro é o indivíduo cuja atividade se relaciona diretamente com a aquisição, transporte e/ou comercialização da muamba.

A principal via de entrada de muamba no Brasil é através do Paraguai, país vizinho que faz fronteira com os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Este país impõe poucas restrições alfandegárias a suas importações, oferecendo assim bens de consumo a preços significativamente mais baixos que no Brasil. A origem destes produtos é variada, tendo predominância a Ásia.
"Muamba" é o comércio ilegal de qualquer produto, de um lado para o outro.

Ver também
Quileiros, os contrabandistas que compram produtos no Brasil para vendê-los no Uruguai.

Comércio